Il singolare del torneo di tennis Campinas Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Meligeni che ha battuto in finale Luiz Mattar 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jaime Oncins (semifinali)
 Luiz Mattar (finale)
 Fernando Meligeni (Campione)
 Nicolás Pereira (quarti di finale)

 Fernando Roese (primo turno)
 Roberto Jabali (quarti di finale)
 Danilo Marcelino (primo turno)
 Pablo Escribano (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Campinas Challenger 1993